Ианнуарий (Януарий) — имя, которое носили некоторые христианские святые:

 Ианнуарий, мученик Африканский (II). Святой Ианнуарий, а вместе с ним святые Телесфор, Иокувд, Петр, Марк, Акут пострадали в Африке при императоре Септимии Севере. Память 6 января. 
 Ианнуарий и Феликс, мученики Гераклейские. Иных сведений нет. Память 7 января .
 Ианнуарий, мученик Африканский (II). Вместе с ним пострадали святые  Павел, Геронтий, Сатурнин, Суксес, Иулий, Катус, Пий и Герман. Память 19 января. 
 Ианнуарий, мученик Римский (+ ок. 164). Один из сыновей мученицы Фелициты, среди которых также пострадали Феликс, Филипп, Сильван, Александр, Виталий и Марциал. Память 25 января, 10 июля.
 Иануарий, мученик. С ним пострадали Максим и Макарий. Память 8 апреля.
 Иануарий Ликаонский, мученик. С ним пострадали епископ Феликс, а также Фортунат и Септемин. Память 16 апреля.
 Ианнуарий, мученик Керкирский (+ ок. 63). Память 27 апреля, 28 апреля, 29 апреля, в римском мартирологе — 20 апреля.
 Ианнуарий, епископ Беневентский, священномученик, (+305). Святой Ианнуарий, а вместе с ним святые Прокул, Соссий, Фавст, диаконы,  Дезидерий, чтец, Евтихий и Акутион приняли мученическую смерть за Христа во время гонения императора Диоклетиана  Память: суббота перед первым воскресением мая, 19 сентября, 16 декабря (в Католической церкви); 21 апреля (4 мая н. ст.) (в Православной церкви). 
 Ианнуарий (+ ок. 300) — диакон, священномученик. Пострадал вместе с воином Габином и священником Прото в Порто-Торрес, Сардиния. Память 30 мая.
 Ианнуарий, мученик. Он, а также Марин, Набор и другие были обезглавлены за Христа. Память 10 июля. 
 Иануарий, мученик. С ним пострадали Катулин, диакон, Флорентин, Иулий и Иуста. Св. мощи их покоились в Фаустиновой базилике в Карфагене. Память 15 июля. 
 Иануарий, а также Сперат (Seperatus), Нарзалея (Narzalea), Киттин (Cittinus), Ветурий (Veturius), Феликс, Аквилин, Лаэтанций (Laetantius), Генероза (Generosa, Cenerosa), Вестина (Vestina, Veslina), Доната, Секунда и Гереон известны как мученики Сциллитанские (+180). Память 17 июля,. 
 Иануарий, пресвитер, священномученик. Он и его товарищи священномученики Феликс, епископ, Авдакт, пресвитер, Фортунат и Септимий, чтецы, пострадали в гонение Диоклетиана. Память 24 октября. 
 Иануарий, мученик, а с ним святые мученики Север, Секур, и Викторин пострадали в Африке. Память 2 декабря.  
 Иануарий, мученик, а с ним святые мученики Фаустин, Лукий, Кандид, Целиан (или Келиан), Марк и Форт пострадали в Африке. Память 15 декабря.

Примечания